«Higher Ground» — песня американского фанк-музыканта Стиви Уандера, первый сингл из альбома Innervisions. Песня достигла 4-й строчки в чарте Billboard Hot 100 и добралась до вершины USA Hot R&B. Уандер сочинил и записал песню в течение трёхчасового творческого порыва — в мае 1973 года. Альбомная версия содержит дополнительный куплет и длится на 30 секунд дольше, нежели сингл-версия. Уникальное звучание песни было достигнуто за счёт клавинета пропущенного через педальной вау-эффект . В качестве баса, в песне был использован синтезатор Moog. Посредством последовательного наложения инструментов, Уандер сам сыграл на всех инструментах, в том числе на ударных.

Отзывы критиков 
В 2004 году журнал Rolling Stone поставил песню на 265-е место в своём списке «500 величайших песен всех времён», написав: «песня была записана незадолго до несчастного случая, едва не ставшим фатальным для Уандера — певец попал в автокатастрофу и находился в коме в течение нескольких дней. Когда Уандер пришел в себя, турменеджер музыканта спел мелодию этой песни ему на ухо; Уандер ответил — пошевелив пальцами под музыку».

Хит-парады

Кавер-версия Red Hot Chili Peppers 

«Higher Ground» — песня американской рок-группы Red Hot Chili Peppers, первый сингл из альбома Mother's Milk.

Эта версия песни была номинирована на соискание награды MTV Video Award.

Песня вошла в саундтреки к следующим фильмам: «Пассажир 57» (1992), «Могучие морфы: Рейнджеры силы» (1995), «Авансцена» (2000), «Широко шагая» (2004), «Всё или ничего» (2005), «Каратэ-пацан» (2010) и «Хочу как ты» (2011). Также, она звучит в одном из эпизодов телесериала «Принц из Беверли-Хиллз» (1991).

«Higher Ground» отметилась в следующих видеоиграх: Guitar Hero, Rocksmith и SSX3

В одном из эпизодов телесериала Бивис и Баттхед, главные герои обсуждают музыкальное видео этой песни.

Британский журнал Total Guitar, поставил песню на второе место среди лучших кавер-версий всех времён.

В рамках «Года миллиона желаний», аттракцион Space Mountain в калифорнийском Диснейленде, использовал эту песню в качестве своей заглавной темы на протяжении 16-ти недель: с 3 января по 26 апреля 2007 года.

Сингл содержит би-сайд «Millionaires Against Hunger», который был записан во время сессий для альбома Freaky Styley.

Хит-парады

Список композиций и форматы издания 

Компакт-кассета; США (1989)
 «Higher Ground»
 «Nobody Weird Like Me»

Грампластинка 7"; США (1989)
 «Higher Ground»
 «Fight Like a Brave»

Компакт-диск; Великобритания
 «Higher Ground»
 «Higher Ground» (Munchkin Mix)
 «Millionaires Against Hunger»
 «Mommy Where’s Daddy?»

Грампластинка 12", компакт-диск; Германия (1989)
 «Politician (Mini Rap)»
 «Higher Ground» (Munchkin Mix)"
 «Higher Ground (Dub Mix)»
 «Mommy Where’s Daddy?»

Грампластинка 12" (промосингл); Великобритания (1989)
 «Higher Ground»
 «Higher Ground» (Munchkin Mix)"
 «Higher Ground (Bert Bevans Remix)»

Грампластинка 12" (промосингл); США(1989)
 «Higher Ground (Edit)»
 «Higher Ground»

Грампластинка 12" (промосингл, версия 2); США (1989)
 «Higher Ground (12» Vocal)"
 «Higher Ground (Politician Mix)»
 «Higher Ground (Dub Mix)»

Грампластинка 12" (тестовая печать); США (1989)
 «Higher Ground»
 «Higher Ground» (Munchkin Mix)
 «Millionaires Against Hunger»
 «Mommy Where’s Daddy?»

Грампластинка 7"; Австралия (1989)
 «Higher Ground»
 «Punk Rock Classic»

Грампластинка 7"; Великобритания (1989)
 «Higher Ground»
 «Millionaires Against Hunger»

Компакт-диск (промосингл); США (1989)
 «Higher Ground (CHR Edit)»
 «Higher Ground»

Грампластинка 7" (3D Punch Out Pepper); Великобритания (1990)
 «Higher Ground»
 «Higher Ground (Munchkin Mix)»
 «Politician (Mini Rap)»
 «Higher Ground (Bert Bevans Mix)»

Грампластинка 12" (Gatefold sleeve pop up); Великобритания (1990)
 «Higher Ground»
 «Fight Like a Brave»
 «Out in L.A.»

Грампластинка 12" (Limited edition picture disc); Великобритания (1990)
 «Higher Ground»
 «Higher Ground (Daddy-O Mix)»
 «Fight Like a Brave»

Компакт-диск (макси-сингл); Великобритания (1990)
 «Higher Ground»
 «Fight Like a Brave»
 «Behind the Sun»
 «Out in L.A.»

Компакт-диск (промосингл); Испания (1992)
 «Higher Ground»
 «Higher Ground»

Компакт-диск (промосингл); Франция (1992)
 «Higher Ground (Daddy-O Mix)»
 «Millionaires Against Hunger»
 «Castles (Live)»

Компакт-диск (промосингл); Европа (1992)
 «Higher Ground (Ben’s Mix)»
 «Higher Ground»

Примечания

Ссылки 
 

Песни Red Hot Chili Peppers
Песни Стиви Уандера
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Песни Этты Джеймс
Песни, вошедшие в список 500 величайших песен по версии журнала Rolling Stone
Синглы по алфавиту
Песни по алфавиту
Синглы 1989 года
Синглы Red Hot Chili Peppers